Radlach heißen folgende geographische Objekte:

 Radlach (Gemeinde Steinfeld), Ortschaft und Katastralgemeinde von Steinfeld, Bezirk Spittal an der Drau, Kärnten
 Radlach (Gemeinde Buchkirchen), Ortschaft und Katastralgemeinde von Buchkirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich